La costrada hace referencia a varias preparaciones gastronómicas españolas: 

 Costrada de Alcalá: es un milhojas de hojaldre, relleno de crema y merengue, y cubierto de almendra picada y gratinada.

 Costrada de Puentedeume: es una empanada gallega formada por varias capas de carne (pollo, rajo y jamón habitualmente) o pescado y marisco (rodaballo y vieiras), separadas por una masa.

 Costrada de Soria: es un milhojas de hojaldre, relleno de crema y nata, y cubierto de hojaldre picado y azúcar glas.

Platos de España